Удряк:

 Удряк — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Удряк — река в России, протекает в Чишминском районе Башкортостана.